«Петька 9. Пролетарский ГламурЪ» — компьютерная игра в жанре графический квест, разработанная компанией «Сатурн-плюс» и выпущенная компанией «Бука» 29 января 2009 года. Является прямым продолжением игры «Петька VIII: Покорение Рима» и девятой в серии игр «Петька и Василий Иванович».

Геймплей 
Геймплей девятой части в целом не изменился с предыдущей игрой серии. Для взаимодействия с предметами по-прежнему используется принцип «point-n-click», для всех предметов курсор лишь один, при клике на большинство предметов или на персонажей появляется возможность выбрать вариант действия (чаще всего «Осмотреть», «Взять» и «Применить предмет», но встречаются также и другие опции, в зависимости от контекста). Игра разделена на пять локаций, три из которых Петька и Чапаев проходят вместе. Это единственная игра в серии, в которой присутствуют три мини-игры (по каждой на героя).

Сюжет 
После победы над Прошкой Нюхиным в «Петьке VIII», Василий Иванович и Анка отправляются к разработчикам на Сатурн-плюс, чтобы выяснить отношения. Во время полёта корабль принимает неизвестное сообщение о том, что Россия в опасности, и Чапаев меняет курс на Москву 2150 года, откуда оно поступило. Герои оказываются в полузатопленном и загрязнённом мрачном городе, населённым рыбами-мутантами и остатками выживших после катаклизма людей. Внезапным образом сначала исчезает Петька, затем Чапаев, и Анка оказывается одна. Осмотревшись в городе, она узнаёт, что в 2008 году российские власти подписали договор с капстранами (в частности, с США) о принятии их отбросов на своей территории за огромную сумму денег. Анке удаётся спасти Петьку и Чапаева, одновременно отбившись от маньяка-насильника, и, после непродолжительных приключений, герои решают отправиться в тот самый год, чтобы исправить положение.

Очутившись в 2008 году, герои оказываются на вилле российского олигарха Кохи, затеявшего у себя «Шоу Двойников». В рамках этого шоу каждый может принять облик знаменитости и выиграть приз — собственное ток-шоу. К Чапаеву поступает информация от секретного агента Сидорова, что на этой вилле находится предатель, разыскивающий представителей властей для подписания договора об отбросах. Чтобы предупредить властей в прямом эфире, героям ничего не остаётся, как выиграть конкурс. Конкурс состоит из трёх номинаций: конкурс мод, который лихо выигрывает Анка, тем самым завоевав доверие Кохи, а также конкурсы лучшей пародии и лучшей песни. Лучшим двойником оказывается Чапаев, победив при этом на конкурсе двойника Ленина, а Петька устраивает лучшее музыкальное выступление. Таким образом, герои становятся звёздами шоу-бизнеса.

У Чапаева появляется директорский кабинет на киностудии, откуда он оповещает власти о грядущей опасности, но на киностудии кто-то саботирует его выступление, и Чапаев пытается найти зачинщика. Анка тем временем готовится к теннисному матчу с некой Анной Шкурниковой: Коха и Карпищев, тренер Шкурниковой, поспорили на огромную сумму денег. Коха, менеджер Анки, готов дать ей всё что угодно за выигрыш в игре. Но у Шкурниковой имеется особая ракетка с «автоприцелом», которая делает её практически непобедимой. Петька соглашается помочь Анке подменить ракетку Шкурниковой на подделку, и в результате Анка выигрывает матч. После пробежки по студии Чапаев снова натыкается на Сидорова. Сидоров рассказывает, что саботаж совершается датчиками, встроенными в динамики студии, которые музыкой зомбируют народ. После уничтожения одного из них, Василий Иванович узнаёт, что остальное вещание было переключено на спутник.

Герои собираются отправиться в штаб ракетных установок РФ, но Петька нечаянно катапультирует себя в Московский зоопарк, откуда ему приходится выбираться самому. Затем, по прибытии в бункер герои узнают, что за всем скрывался некий шпион-шифровальщик по имени Мистер Икс, зомбирующий россиян при помощи спутникового вещания. Разоблачая его, герои натыкаются на вербовщика, Мистера Кустарника, который всё и затеял. Тот пытается взорвать все имеющиеся в штабе ракеты, но Петька умудряется запустить одну из них благодаря шаману, живущему в трюме. В результате ракета улетает и взрывает тот самый спутник, захватив с собой Кустарника. В финальной сцене Кустарник уничтожается при столкновении ракеты и спутника, а Сидоров разоблачает себя, оказываясь Фурмановым, и вручает Петьке, Чапаеву и Анке по медали за благополучно выполненное задание и спасение Родины.

Персонажи игры 
 Петька — один из главных героев, по сравнению с другими частями визуально изменился: его внешность стала чем-то похожа на внешность из первых частей.
 Василий Иванович Чапаев — один из главных героев, по сравнению с последней частью не изменился.
 Анка — одна из главных героев, голос и внешность не похожи на предыдущие части.
 Агент Сидоров — секретный агент, работает под прикрытием и руководит операцией по спасению России.

Второстепенные персонажи 

 Кузьмич — пасечник, на вилле Кохи работал слесарем-сантехником, в будущем 2150 года вёл отшельнический образ жизни на крыше здания.
 Коха — олигарх, владелец крупной виллы, на которой проходило шоу двойников. Предложил Анке играть в теннис, поставив на неё крупные деньги.
 Карпищев — тренер по теннису, тренирует Анну Шкурникову.
 Прабабкина — член жюри конкурса «Позолоти струну», помогла Петьке попасть на конкурс.
 Дибилан — главный конкурент Петьки в конкурсе «Позолоти струну».
 Ленин и Сталин — участники шоу двойников.
 Бармен — работник бара на вилле.
 Секретарша — работает на студии, соблазнила ВИЧа.
 Серж и Ксюша (в игре их имена не называются) — гости на вилле, чересчур надменны.
 Анна Шкурникова — профессиональная теннисистка, играла матч с Анкой.
 Буфетчица — работает в буфете на студии.
 Вахтёрша — работает на вахте на студии.
 Редактор — главный редактор на студии, гомосексуалист, коррупционер.
 Комиссар Катани — сторож зоопарка, наркоман, на рабочем месте курит траву и заказывает пиццу.
 Генерал — служит в секретном бункере ПВО РФ, имеет много наград, которые, судя по всему, получены совершенно ни за что. Нелюбим среди остальных служащих бункера.
 Сержант, вахтенный — служащие секретного бункера ПВО РФ.
 Повар — заведует армейской кухней, относится к своим обязанностям спустя рукава, говорит с грузинским акцентом.
 Майор — служащий бункера ПВО РФ, украинец.
 Шифровальщик — шпион, перенимал и передавал все секретные сведения врагам. Грузин.
 Лейтенант — служащий бункера ПВО РФ, страдает игровой зависимостью, халатно относится к службе.
 Шаман — вождь племени на Дальнем Востоке. Был обнаружен в ракете, куда забрался, когда ракета перевозилась через его посёлок.
 Мистер Кустарник — главный антагонист игры, разработавший план по вывозу отходов в Россию. Был уничтожен вместе с вражеским спутником, гипнотизировавшим людей. Своеобразная пародия на Джорджа Буша-младшего.

Примечания

Ссылки 
 

Рецензии
 
 
 
 

Компьютерные игры, разработанные «Сатурн-плюс»
Игры только для Windows
Компьютерные игры 2009 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, изданные «Букой»
Квесты Point-and-click
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры